Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1993.

Petr Korda era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Goran Ivanišević.

Ivanišević ha battuto in finale 4–6, 6–4, 6–4, 7–6 (7–3) Thomas Muster.

Teste di serie

  Thomas Muster (finale)
  Goran Ivanišević (campione)
  Petr Korda (semifinali)
  Aleksandr Volkov (primo turno)

 Karel Nováček (primo turno) 
 Marc Rosset (quarti di finale) 
 Amos Mansdorf (secondo turno) 
 MaliVai Washington (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1993
ATP Tour 1993